Яніна Вікмаєр була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Грета Арн з рахунком 6–3, 6–3. Це був другий титул Арн у кар'єрі.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині 
{{columns-list|2|
  Альберта Бріанті (кваліфікаційний матч, щасливий лузер)
  Мір'яна Лучич-Бароні (2-ге коло)  Джилл Крейбас (2-ге коло)  Намігата Дзюнрі (2-ге коло)  Олівія Санчес (2-ге коло, Retired)  Курумі Нара (2-ге коло)  Джеймі Гемптон (1-ше коло)  Штефані Феґеле (1-ше коло)''
}}

Кваліфікувалися

Щасливі лузери 
 ''' Альберта Бріанті

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Примітки

Посилання 
 Main Draw
 Qualifying Draw

2011
ASB Classic